Pappel steht für:
 ein einzelnes Exemplar aus der Laubbaum-Pflanzengattung Pappeln
 Pappelholz, leichte Nutzholzsorte
 Bio Pappel, mexikanisches Unternehmen 

Pappel ist der Familienname der folgenden Personen:
 Kaie Pappel (* 1942), estnische Biochemikerin, Hochschullehrerin und Autorin 
 Kristel Pappel (* 1961), estnische Musikwissenschaftlerin und Theaterkritikerin 
 Paulita Pappel (* 1987), spanische Filmproduzentin, Regisseurin und Schauspielerin
 Taavi Pappel (* 1999), estnischer Skispringer 
 Toivo Pappel (* 1942), estnischer Ingenieurwissenschaftler und Hochschullehrer 

Siehe auch:
 Babisnauer Pappel
 Käsepappel